Verzweigung steht für:
 Verzweigung (Algebra), Begriff der Algebra
 Bifurkation (Mathematik), qualitative Zustandsänderung in nichtlinearen Systemen
 Verzweigung, Festlegung, welcher Programmabschnitt ausgeführt wird; siehe Bedingte Anweisung und Verzweigung
 Verzweigung, ein Verknüpfungspunkt im Polymer
 Verzweigung, Bildung von Gabelungen der Sprossachse
 Verzweigung (Linguistik), Begriff zur Beschreibung von Satzstrukturen
 Verzweigung, Schweizer Bezeichnung für Autobahndreieck und Autobahnkreuz 

Siehe auch: